Skärtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skärtjärnen (Brunskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Skärtjärnen (Dalby socken, Värmland, 672205-135572), sjö i Torsby kommun,  (5,27 ha)
Skärtjärnen (Dalby socken, Värmland, 674193-134945), sjö i Torsby kommun, 
Skärtjärnen (Idre socken, Dalarna, 685514-131493), sjö i Älvdalens kommun,  (11,1 ha)
Skärtjärnen (Idre socken, Dalarna, 686800-132143), sjö i Älvdalens kommun,  (12,3 ha)
Skärtjärnen (Lima socken, Dalarna, 677525-134665), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Skärtjärnen (Lima socken, Dalarna, 678367-133951), sjö i Malung-Sälens kommun,  (5,44 ha)
Skärtjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Skärtjärnen (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Skärtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Skärtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Skärtjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Skärtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Stjärttjärnen, Dalarna, sjö i Gagnefs kommun,  (14,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn